Le Grand Prix moto d'Italie 2018 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2018.

Cette  du Grand Prix moto d'Italie s'est déroulée du  au  sur le Circuit du Mugello.

Classement des MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Références 

2018
Sport mécanique en Toscane
Sport en Italie en 2018
Sport en juin 2018
Ita